Колин Флеминг (; родился 13 августа 1984 года в Линлитгоу, Великобритания) — британский профессиональный теннисист; победитель восьми турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Колин — младший из трёх детей Дороти и Мартина Флемингов; его сестру зовут Лора, а брата — Майкл.

Британец в теннисе с восьми лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 
Флеминг специализируется на выступлениях в парном разряде. В одиночном разряде он смог победить за карьеру на четырёх турнирах серии «фьючерс» и максимум подняться на 359-е место в рейтинге. В июле 2006 года он дебютировал на турнире серии Большого шлема, когда он выступил в паре с Джейми Марреем на Уимблдонском турнире. В ноябре 2008 года он выиграл первый в карьере титул из серии «челленджер» в дуэте с Кеном Скупски. В марте 2009 года Колин впервые сыграл за сборную Великобритании в отборочном раунде розыгрыша Кубка Дэвиса. В сентябре 2009 года Флеминг совместно с Кеном Скупски побеждает на первом для себя турнире ATP в Меце. В финале они обыграли французов Арно Клемана и Микаэля Льодра со счётом 2-6, 6-4, [10-5]. В октябре им удается выиграть второй турнир ATP. Происходит это в Санкт-Петербурге. На этот раз в финале была обыграна другая французская пара Ришар Гаске и Жереми Шарди — 2-6, 7-5, [10-4].

В июне 2010 года Скупски и Флеминг вышли в финал турнира на траве в Истборне. В следующий финал Колин вышел в апреле 2011 года, сыграв совместно с Игорем Зеленаем на турнире в Касабланке. В борьбе за титул они проиграли Роберту Линдстедту и Хория Текэу — 2-6, 1-6. В июле того же года Флеминг смог выйти в четвертьфинал Уимблдона в партнёрстве с Россом Хатчинсом. Такого же результата они добились в сентябре на Открытом чемпионате США. В октябре Колин и Росс завоевали титул на турнире в Санкт-Петербурге. Следующий совместный титул Флеминг и Хатчинс завоевали в феврале 2012 года на турнире в Делрей-Бич. В июне они победили на турнире в Истборне. В июле они сыграли в финале турнира в Ньюпорте и выступили на Олимпиаде в Лондоне, где выбыли уже в первом раунде. В конце сентября Флеминг и Хатчинс дошли до финала турнира в Куала-Лумпуре.

На старте сезона 2013 года Флеминг в дуэте с бразильским теннисистом Бруно Соаресом взял парный трофей на турнире в Окленде. Следующий титул британец взял в феврале на зальном турнире в Марселе, где он сыграл в одной команде с Роханом Бопанной. В июне с соотечественником Джонатаном Марреем Флеминг дошёл до финала в Истборне. Летом 2013 года он ещё дважды выходил в финал: в паре с Джонатаном Марреем на турнире в Атланте, а с Энди Марреем на турнире серии Мастерс в Монреале. На Открытом чемпионате США Колин Флеминг и Джонатан Маррей смогли выйти в четвертьфинал. В сентябре Флеминг достиг наивысшей в своей карьере позиции в парном рейтинге, поднявшись на 17-ю строчку.

В мае 2014 года Флеминг и Хатчинс сыграли в финале грунтового турнира в Мюнхене. В феврале 2015 года Джонатан Маррей и Колин Флеминг сыграли в финале турнира в Марселе. В начале августа того же года Колин вышел в финал в Атланте в альянсе с Жилем Мюллером. В начале октября Флеминг в команде с Йонатаном Эрлихом завоевал титул на турнире в Шэньчжэне. В феврале 2016 года Флеминг и Эрлих вышли в финал в Марселе. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Колин выступил в паре с Домиником Инглотом и проиграл уже на старте. 2016 год стал последним в его профессиональной карьере.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (9)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (19)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (44)

Победы (25)

Поражения (19)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Великобритании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года